Kis József
 Kis József (1765–1830) orvos, orvosi szakíró
 Kis József (1772–1830) alkirálybíró
 Kis József (1862–1927) református esperes, teológiai akadémiai tanár, lapszerkesztő
 Kis József (1917–1990) Kossuth-díjas filmrendező

Kiss József
 Kiss József (1748–1813) vízépítő mérnök, hadmérnök
 Kiss József (1807–1861) református lelkész
 Kiss József (1816–1905) református lelkész
 Kiss József (1831–1891) királyi tanfelügyelő
 Kiss József amerikai szabadságharcos 1864-1865-ben
 Kiss József (1840–1898) teológus, kórházigazgató, közgyám
 Kiss József (1843–1921) magyar költő, szerkesztő
 Kiss József (1850–1909) posta- és távirdafőigazgató
 Kiss József (1852–1899 k.) állatorvos, gazdasági tanintézeti tanár
 Kiss József (1858–1939) tanár, a Mecsek turisztikájának megalapozója
 Kiss József (1883–1949) tanár, pedagógiai író
 Kiss József (1890–1970) tápiógyörgyei tanító
 Kiss József (1896–1918) első világháborús pilóta
 Kiss József (sz. 1900 előtt) egyházi író
 Kiss József (1899–1969) díszlettervező
 Kiss József (1903–?) politikus, országgyűlési képviselő
 Kiss József (1909–1986) olimpikon atléta, hosszútávfutó
 Kiss József (1919-?) kémikus, kémia tudományok doktora; szegedi Szerves Kémia Tanszék (1944–1955); Bázel (1955–)
 Kiss József (1919) atléta, gátfutó
 Kiss József (1921) cigány festőművész
 Kiss József (1923–1992) irodalomtörténész
 Kiss József (1926) Alba Regia Állami Építőipari Vállalat Állami díjas igazgatója
 Kiss József (1937) építész
 Kiss József (1944–2013) szlovákiai magyar történész
 Kiss József (1953) történész, a rendszerváltozás kutatója
 Kiss József (1954) orvos, politikus, országgyűlési képviselő (MSZP)
 Kiss József (1961) oboaművész
 Kiss József (1962) színész
 Kiss József (1966–2018) filmszínész
 Kiss József drámaíró, dramaturg, színházi rendező
 Kiss József gazdasági vezető

Hasonló nevűek
 Kiss József László (1922–1989) tanár, iskolaigazgató, ifjúsági regényíró
 Kiss József Sándor (1903–1973) újságíró, humorista
 K. Kiss József (1843–1913) református főiskolai tanár